Трошарина може да се односи на:
 трошарина, врста пореза
 Трошарина (Београд), насеље у Београду
 Трошарина (Ниш), градска четврт у Нишу